Това е непълен списък на археологическите обекти в Тетовско, Северна Македония.

Бележки 

 
Община Тетово
Община Йегуновце
Община Бървеница
Община Теарце
Община Желино